pasta do butów
 pasta do zębów
 pasta kanapkowa
 Pasta (farmaceutyka)
 PAST-a (budynek w Warszawie)
 Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna (spółka telekomunikacyjna, właściciel PAST-y)
 pasta ścierna
 pasta BHP
 pasta termoprzewodząca
 pasta (rodzaj opowiadania)